Тагамлык:

 Тагамлык — река в Полтавской области (Украина)
 Тагамлык — ж/д станция (остановочный пункт) в пгт Машевка Полтавской области (Украина)